ISO 3166-2:KM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Коморам. Стандарт охватывает 3 автономных региона. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Союза Коморских Островов — KM и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный однобуквенный код образован аббревиатурой названия региона. Геокоды регионов Союза Коморских Островов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — KM, присвоенного Коморам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Комор 
Геокоды 3 островов административно-территориального деления Комор.

Геокоды пограничных Коморам государств 
 Мозамбик — ISO 3166-2:MZ (на западе),
 Мадагаскар — ISO 3166-2:MG (на юго- востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Комор

Ссылки 
 
 Геокоды Комор 
 Геокоды Комор 

2:KM